Franciaország
Saint-Justin, település Gers megyében
Saint-Justin, település Landes megyében